Sud Radio peut désigner :
 Sud Radio, une radio française ;
 Sud Radio, une radio locale belge du Hainaut.